Die Tippeligaen 1996 war die 52. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die sechste Saison unter dem Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 13. April 1996 und endete am 20. Oktober 1996.

Modus 
Die vierzehn Teams der Liga spielten in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 26 Spiele absolvierte. Die drei Letztplatzierten mussten absteigen.

Mannschaften und Spielstätten

Saisonverlauf 
Rosenborg BK gewann zum fünften Mal hintereinander die norwegische Meisterschaft. Sie stellten damit einen neuen Rekord auf. Es war gleichzeitig die elfte Meisterschaft für Rosenborg BK. Am Anfang der Saison gab es einen Zweikampf mit Lillestrøm SK. Mehrmals wechselten sie sich an der Spitze ab, bis schließlich nach dem 10. Spieltag Rosenborg BK endgültig die Tabellenführung übernahm und seinen Vorsprung bis auf 16 Punkte ausbaute. Schon nach dem 22. Spieltag hatten sie sich die Meisterschaft vorzeitig gesichert. Den Pokalwettbewerb gewann Tromsø IL zum zweiten Mal nach 1986. Die Aufsteiger Skeid Oslo und Strømsgodset IF konnten sich in der Tippeligaen halten. Nur der dritte Aufsteiger Moss FK musste wieder in die 1. Divisjon absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt nach gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv

Fußballsaison 1996
Eliteserien-Saison (Fußball)